Luyken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Luyken, deutscher Druckereibesitzer, Freimaurer und Förderer seiner Stadt Gummersbach
 Caspar Luyken (1672–1708), holländischer Kupferstecher, Sohn von Jan Luyken
 Heinrich August Luyken (1864–1947), britischer Schriftsteller deutscher Herkunft
 Jan Luyken (1649–1712), holländischer Schriftsteller und Kupferstecher, Vater von Caspar Luyken
 Karl Luyken (1874–1947), Teilnehmer der Deutschen Südpolarexpedition 1901–03, Kerguelenstation
 Leda Luss Luyken (* 1952), griechisch-amerikanische Konzeptkünstlerin
 Otto Luyken (1884–1953), deutscher Pflanzenzüchter
 Max Luyken (1885–1945), deutscher Landwirt und Politiker
 Reiner Luyken (* 1951), deutscher Journalist
 Walter Luyken (1890–1985), deutscher Ingenieur